Усти́нова — русская фамилия. Произошла от мужского имени Устин ().

 Известные носительницы 
 
 Устинова, Варвара Михайловна (род. 1959) — Герой Труда Российской Федерации (2017).
 Устинова, Дарья Константиновна (род. 1998) — российская пловчиха.
 Устинова, Лидия Абрамовна — балетмейстер-постановщик хора им. Пятницкого, народная артистка России.
 Устинова, Матрёна Андреевна (1922—2015) — Герой Социалистического Тркда.
 Устинова, Надежда Леонтьевна (урождённая Бенуа; 1896—1975) — русская художница, сценограф и книжный иллюстратор.
 Устинова, Наталья Андреевна (род. 1944) — советская пловчиха, призёр Олимпиады.
 Устинова, Нина Николаевна (род. 1949) — белорусский композитор.
 Устинова, Оксана Евгеньевна (род. 1984) — российская телеведущая и певица.
 Устинова, Светлана Владимировна (род. 1982) — российская киноактриса.
  См. также